NJJ steht für:
 Nordjyske Jernbaner, dänisches Schienennahverkehrsunternehmen

njj steht für:
 Njen (ISO-639-3-Code), vom Aussterben bedrohte bantoide Sprache im Kamerun

Abkürzung